Nioro du Rip – miasto w Senegalu
 Nioro du Sahel – miasto w Mali